La Mission, pièce de théâtre allemande de Heiner Müller ;
 La Mission, film américain réalisé par Peter Bratt, sorti en 2009 au cinéma ;
 La Mission, septième tome de la série de bande dessinée L’Épervier, publié en 2009 ;
 La Mission, film américain de Paul Greengrass, sorti en 2020 au cinéma.

Divers 
 La Mission, une place du Mans ;
 le bâtiment de la Mission, à Fontainebleau ;